Dreibergen steht für:
 Dreibergen (Bützow), Siedlung in der Stadt Bützow im Landkreis Rostock und die dortige Justizvollzugsanstalt Bützow
 Dreibergen (Bad Zwischenahn), eine Ortschaft im Landkreis Ammerland
 Dreibergen (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in der Gemeinde Bad Zwischenahn
 nördlicher Ortsteil von Wulsdorf in Bremerhaven
 Straße Dreibergen (Bremerhaven) in Wulsdorf

Siehe auch:
 Dreiberg